Az 1989-es női vízilabda-Európa-bajnokságot az NSZK fővárosában Bonnban, rendezték 1989. augusztus 14. és augusztus 20. között. Vízilabdában ez volt a harmadik női Európa-bajnokság.

Az Európa-bajnokságot a címvédő holland csapat nyerte, amely a döntőben a magyar válogatottat győzte le 14–11-re.

Lebonyolítás 
A 9 csapat egy négyes és egy ötös csoportot alkotott, ahol körmérkőzések döntötték el a végeredményt. A csoportokból az első két helyezett jutott tovább az elődöntőbe. Az elődöntő győztesei játszották a döntőt, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek. A csoportkör harmadik és negyedik helyezettjei az 5., illetve a 7. helyért játszhattak.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

A 7. helyért

Az 5. helyért

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1989-es férfi vízilabda-Európa-bajnokság

N1989
Európa-bajnokság